Mária brienne-i grófnő, II. Valter brienne-i gróf lánya és Fauquemberghes-i Valter (–1174) Saint-Omer-i várkapitány felesége, 
Brienne-i Mária ramerupt-i úrnő (–1251), II. (Brienne-i) Erhard ramerupt-i úr és Champagne-i Filippa jeruzsálemi királyi hercegnő lányaként I. Izabella jeruzsálemi királynő unokája, 1. férje Châtillon Gaucher (–1242), Nanteuil-la-Fosse ura, 2. férje II. Hugó (–1270 /után/) conflans-i úr
Brienne-i Mária konstantinápolyi latin császárné (1225–1275), I. (Brienne-i) János jeruzsálemi király és konstantinápolyi latin császár lánya
Brienne-i Mária konstantinápolyi latin császári hercegnő (–1328), Brienne-i Lajos konstantinápolyi latin császári herceg és beaumont-i algróf lányaként I. (Brienne-i) János jeruzsálemi király és konstantinápolyi latin császár unokája, III. Henrik mayenne-i úr felesége